Подводные лодки типа K — тип британских эскадренных подводных лодок, построенных в 1916—1923 годах. Построенные для взаимодействия с эскадрой, они имели скорость полного хода 24 узла, но ценой гигантского водоизмещения (вчетверо больше современных им лодок) и установки паровых турбин. На подлодках этого типа произошёл ряд катастроф с человеческими жертвами, и все они были списаны, прослужив менее 10 лет.

Конструкция

Корпус 
Двухкорпусная лодка. Прочный корпус разделялся на 9 отсеков:
 Носовой торпедный отсек;
 Жилой отсек — каюты офицеров;
 Центральный пост, включая радиорубку;
 Торпедный отсек траверзных аппаратов;
 Котельное отделение, рабочее место кочегаров, в подводном положении изолировался;
 Турбинное отделение;
 Машинное отделение — в нём размещались электромоторы и вспомогательный дизель;
 Жилой отсек — матросский кубрик;
 Рулевой отсек, второй матросский кубрик.

Вооружение 
Лодки типа K были торпедно-артиллерийскими. Торпедное вооружение было представлено десятью широко распространёнными в период постройки кораблей трубными торпедными аппаратами калибра 18 дюймов (457 мм). Четыре ТА были установлены в носу, четыре — в четвёртом отсеке, попарно выходящие на правый и левый борт для траверзной стрельбы. Последние два аппарата устанавливались в виде поворотной пары в носовой части надстройки.

Артиллерийское вооружение было представлено двумя орудиями калибра 4 дюйма (102 мм), первоначально размещёнными на палубе по обе стороны от приподнятой надстройки, и одним трёхдюймовым (76 мм) орудием, способным вести стрельбу по самолётам и установленным на приподнятой части надстройки, около дымовых труб. Из-за сильного заливания боевых постов артиллеристов даже при умеренном волнении, на отдельных лодках во время проведения ремонтов расположение артиллерии было изменено.

Представители

Примечания

Литература

Ссылки 

 www.battleships-cruisers.co.uk — тип К
 www.gwpda.org — типы К и М

K
K
Эскадренные подводные лодки
Надводно-подводные корабли